Зайцев, Василий Иванович:
 Зайцев, Василий Иванович (1911—1982) — Герой Советского Союза, генерал-майор, командир танковой бригады.
 Зайцев, Василий Иванович (1918—1944) — Герой Советского Союза, гвардии лейтенант, командир танкового взвода.
 Зайцев, Василий Иванович (1925—2011) — советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии, начальник Пензенского АИИ.